Huda Jama je lahko:

 Huda Jama - slovensko naselje v bližini mesta Laško
 Huda Jama - ime za star zapuščen rudnik Barbara rov v Hudi Jami, ki je znan kot množično grobišče umrlih v povojnih pobojih
 Huda Jama - Knjiga Romana Leljaka iz leta 2015
 Huda jama - strogo čuvana tajna - slovensko-hrvaški dokumentarni film Romana Leljaka iz leta 2017
Huda Jama - Skrito za enajstimi pregradami - knjiga Mitje Ferenca, Pavla Jamnika in Mehmedalije Alića